Села:
 Краснознам'янка — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район

 Краснознам'янка — колишня назва села Біляківка (Дніпропетровська область, Межівський район)
 Краснознам'янка — колишня назва села Олександрівка (Херсонська область, Голопристанський район)
Залізниця:
 Краснознам'янка — залізнична станція Одеської залізниці

Див. також 
 Червонознам'янка